Casetti ima više značenja:
 Casetti, Bologna
 Casetti, Ravenna
 Casetti, Rimini